El término derbi hace referencia a:

 Derbi (hípica), una de las principales carreras de caballo restringidas a equinos de tres años.
 Derbi fue una marca de motocicletas, ciclomotores y bicicletas española.
 Derbi, Duelo de equipos, cuya aficiones tengan una rivalidad.

 en España:
 Derbi español
 Derbi asturiano
 Derbi de Andalucía Oriental
 Derbi madrileño
 Derbi sevillano
 Derbi vasco
 Derbi de Valencia
 Derbi barcelonés
 ...
 en Italia:
 Derbi de Italia
 Derbi de Milán
 ...